Molekulska formula -{C20H24NO4}- se može odnositi na:

 Ciklanolin
 Magnoflorin
 Felodendrin